Леончук — українське прізвище. Відомі носії:

 Леончук Ганна Йосипівна (1917-1979) — українська народна майстриня художнього ткацтва, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Леончук Георгій Ігорович — український яхтсмен, призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту.
 Леончук Марина — українська телеведуча, журналіст, ведуча «Сніданку з 1+1» на каналі «1+1».

Українські прізвища
Прізвища на -ук